Summer Challenge – videogioco del 1988 per vari computer
 The Games: Summer Challenge – videogioco del 1992 per Mega Drive e DOS